Костлявая:
 Костлявая — одно из названий смерти.
 «Костлявая» (1962) — один из переводов названия первого фильма Бернардо Бертолуччи.